Носоріг, Носороги:

Фауна 
 Носорогові (Носороги) — родина непарнокопитних ссавців, включає види:
 Білий носоріг
 Індійський носоріг
 Суматранський носоріг
 Чорний носоріг
 Носоріг волохатий
 Яванський носоріг

 Птахи-носороги — родина птахів, окремі види:
 Чорний птах-носоріг
 Азійський птах-носоріг
 Індійський птах-носоріг
 Тупик-носоріг
 Жук-носоріг європейський

У культурі 
 Носоріг (Дюрер) — гравюра Альбрехта Дюрера
 Носоріг (Marvel Comics) — суперлиходій та ворог Людини-Павука у всесвіті Marvel Comics.
 Носоріг (п'єса) — п'єса Ежена Йонеско

Техніка 
 БТР Носоріг (Warhammer 40 000) — бронетранспортер в вигаданому всесвіті Warhammer 40 000
 «Nashorn» («носоріг») — германська самохідна артилерійська установка періоду Другої світової війни

Див. також 
 Ріно (значення)